Mind Your Manners – singolo di Chiddy Bang del 2011
 Mind Your Manners – singolo dei Pearl Jam del 2013